Bei der Junioren-Fußballweltmeisterschaft 1993 in Australien bestand der Kader der uruguayischen Mannschaft aus den nachfolgend aufgelisteten Spielern. Die Uruguayer scheiterten im Viertelfinale an Australien.

Quelle:

Einzelnachweise 

Uruguayische Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
Uruguay
Kaderliste